Хотов — фамилия и топоним. Известные носители:

Персоналии 
 Хотов, Мурат Ансарбиевич (род. 1987) — российский футболист.
 Иаков Хотов — новгородский воевода XIV века.

Топоним 
 Хотов — село Киево-Святошинского района Киевской области Украины.

См. также 
 Хотово